Щёголев — русская фамилия (женская форма — ). Известна (как Щоголев) с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Известные носители 
 
 Щёголев, Василий Матвеевич (род. 1904) — украинский советский драматург, переводчик, театральный деятель.
 
 Щёголев, Вячеслав Иванович (1940—2022) — советский шашист, двукратный чемпион мира (1960 и 1964).
 Щёголев, Гаврило (ок. 1741—?) — русский педагог, переводчик на русский язык, преподаватель риторики, автор трудов.
 Щёголев, Глеб Степанович (1915—1983) — главный конструктор конструкторского отдела водяных турбин Ленинградского металлического завода.
 Щёголев, Дионисий Ефимович (1870—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Щёголев, Евгений Алексеевич (1946—2020) — советский футболист, тренер.
 Щёголев, Иван Александрович (1961—2020) — российский актёр и кинорежиссёр.
 
 Щёголев, Иринарх Михайлович (1873—1943) — украинский энтомолог.
 Щёголев, Максим Валерьевич (род. 1982) — российский актёр театра и кино.
 Щёголев, Михаил Михайлович (1887—1964) — профессор, заведующий кафедрой ТКУ МИСИ им. Куйбышева в 1932—1964 годах.
 Щёголев, Никифор Иванович (1825—1884) — российский духовный писатель и педагог.
 
 
 Щёголев, Роман Викторович (род. 1973) — российский пловец.
 Щёголев, Семён — московский подьячий и дипломат XVII века.
 Щёголев, Сергей Никифорович (1862—1919) — русский политический публицист, общественный деятель, государственный чиновник, врач, благотворитель.
 Щёголев, Сидор Григорьевич (1807—1869) — золотопромышленник, городской голова Красноярска.
 Щёголев, Станислав Георгиевич (1945—2010) — советский хоккеист, защитник.

 Щёголев (Щоголев), Яков Иванович (1823—1898) — украинский поэт.

См. также

Примечания